Ez a lista a Trombi és a Tűzmanó című magyar rajzfilmsorozat epizódjait tartalmazza.

Első évad (1988)

Második évad (1990) 

Televíziós sorozatok epizódlistái